Мочибампо има више значења:

 Мочибампо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мочибампо (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику